Erling Maartmann – calciatore norvegese
 Rolf Maartmann – calciatore norvegese
 Titti Maartmann – slittinista norvegese